Gearhead kan syfta på:

 Gearhead – en superskurk från DC Comics
 Gearhead Records – ett skivbolag